Matador hace referencia a varias películas:
 La película de 1986 dirigida por Pedro Almodóvar, Matador.
 La película de 2005 con Pierce Brosnan titulada en inglés The matador, pero que en Hispanoamérica se conoció como Matador.